El X Festival de la Cançó d'Eurovisió va ser celebrat el 20 de març de 1965 a Nàpols. La presentadora va ser Renata Mauro, i la victòria va ser per al tema representant de Luxemburg "Poupée de cire, poupée de son".

Per primera vegada, el Festival de la Cançó d'Eurovisió va ser transmès no només per la Unió Europea de Radiodifusió, sinó també per Intervisión, el seu homòleg d'Europa de l'Est.

Resultats 
Igual que l'any anterior, Luxemburg començà primera i acabà en la mateixa posició sense baixar-ne en cap moment, encara que Itàlia l'any anterior va treure major avantatge que Luxemburg en 1965. Espanya, Alemanya, Bèlgica i Finlàndia van quedar a la cua de la taula amb 0 punts, fet que va suposar la segona vegada que aconseguien '0 points' els quatre països.

Taula de votacions 

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size: 90%"
!colspan=2 rowspan=2 |
!colspan="43"|Resultats
|-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</TR>
 Participants
 Països Baixos
  
 0
 0
 0
 0
 0
 5
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 Regne Unit
 0
  
 5
 0
 0
 0
 1
 6
 0
 3
 0
 0
 1
 5
 0
 0
 0
 5
 Espanya
 0
 0
  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 Irlanda
 0
 0
 0
  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 3
 5
 0
 0
 0
 3
 0
 Alemanya
 0
 0
 0
 0
  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 Àustria
 0
 3
 0
 5
 0
  
 0
 0
 0
 0
 0
 5
 3
 0
 0
 0
 0
 0
 Noruega
 0
 0
 0
 0
 0
 1
  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 Bèlgica
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 Mònaco
 0
 5
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1
 1
 Suècia
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  
 0
 0
 0
 3
 0
 3
 0
 0
 França
 1
 0
 3
 1
 3
 0
 0
 0
 5
 0
  
 0
 0
 0
 3
 1
 5
 0
 Portugal
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1
 0
 0
  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 Itàlia
 3
 1
 0
 0
 1
 0
 0
 3
 3
 0
 3
 0
  
 0
 1
 0
 0
 0
 Dinamarca
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 5
 0
 0
 0
  
 5
 0
 0
 0
 Luxemburg
 5
 0
 1
 3
 5
 5
 3
 0
 0
 1
 0
 0
 0
 1
  
 5
 0
 3
 Finlàndia
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  
 0
 0
 Iugoslàvia
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1
 1
 0
 0
 0
 0
  
 0
 Suïssa
 0
 0
 0
 0
 0
 3
 0
 0
 0
 0
 5
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  
LA TAULA ESTÀ ORDENADA PER APARICIÓ
</TABLE>

Referències 

 Lletra de tots els temes participants (original i traducció al castellà)

1965
Esdeveniments del 1965